Загвоздье — название населённых пунктов:

Россия 
 Загвоздье — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Загвоздье — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Загвоздье — мыза, историческая вотчина так называемой «младшей» ветви дворянского рода Философовых по меньшей мере с конца XVII до начала XX века в Новоладожском уезде Санкт-Петербургской губернии. Не сохранилось, ныне — территория  близ деревни Весь в Волховском районе Ленинградской области.

Украина 
 Загвоздье — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.

Примечания